Андрусик — українське прізвище. Відомі носії:
 Андрусик Андрій Васильович — український військовик
 Андрусик Олександра Сергіївна — українська музична концертна організаторка